USS Portland es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Portland (CA-33), cabeza de serie de su clase de cruceros pesados comisionado en 1933.
 USS Portland (LSD-37), buque de asalto anfibio de la clase Anchorage comisionado en 1970.
 USS Portland (LPD-27), buque de asalto anfibio de la clase San Antonio comisionado en 2016.
Portland, USS